В данном списке представлены самые продаваемые мобильные телефоны за всю историю. Самыми продаваемыми мобильными устройствами являются телефоны-бары Nokia 1100 и Nokia 1110, выпущенные в 2003 и 2005 годах соответственно. За оба года было продано более 250 миллионов единиц. Самыми продаваемыми телефонами с сенсорным экраном являются Apple iPhone 6 и 6 Plus, выпущенные в 2014 году. Вместе они продали более 222 миллионов единиц. Самым продаваемым телефоном-раскладушкой является Motorola RAZR V3, выпущенный в 2004 году. Было продано более 130 миллионов единиц. Самым продаваемым телефоном-слайдером является Samsung SGH-E250, выпущенный в 2006 году. Было продано более 30 миллионов единиц.

Из 115 телефонов в списке Samsung продала больше всего моделей (37). У Nokia 27 моделей, в том числе четыре из 10 лучших. Apple имеет 16 позиций в списке, включая шесть самых продаваемых телефонов с сенсорным экраном, которые составляют оставшуюся часть.

В 2022 году было продано около 1,35 миллиарда мобильных телефонов, при этом Apple доминирует в годовом объеме продаж с объемом продаж более 253 миллионов единиц, что составляет 24/8% рынка. В общей сложности в период с 1994 по 2018 год по всему миру было продано более 19 миллиардов единиц всех мобильных телефонов.

Список

Примечания 

Списки бестселлеров

Сотовые телефоны